Mueang Uthai Thani (în ) este un district (Amphoe) din provincia Uthai Thani, Thailanda, cu o populație de 52.591 de locuitori și o suprafață de 250,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 86 de sate (muban).

Amphoe în provincia Uthai Thani